Севастьян:

 Севастьян — мужское имя, в переводе с греческого языка — «посвящённый», «священный», «высокочтимый». 
 Севастьян Дмитриев (уп. 1629—1676) — русский иконописец-знаменщик Оружейной палаты.